Хинчинбрук (Хинчинбрук-Айленд) — остров у северо-восточной оконечности Австралии (Квинсленд).
 Хинчинбрук — остров у южной оконечности Аляски в проливе Принца Вильгельма к востоку от острова Монтагью и к западу от материкового города Кордова.
 Хинчинбрук — 28-пушечный фрегат, которым в 1779—1780 году командовал капитан Горацио Нельсон

Примечания